Anáfora — figura de linguagem
 Anáfora (linguística) — expressão referente a uma outra no mesmo texto ou frase
 Anáfora (liturgia) — a oração eucarística

Desambiguações de linguística
Desambiguações de religião